Базил Боли е Френски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 45 мача за националния отбор на Франция.

Външни препратки 
 National Football Teams

Френски футболисти
Футболисти на Олимпик Марсилия
Футболисти на ФК Рейнджърс
Футболисти на АС Монако
Футболисти на АЖ Оксер